Als Kabinett Rutte werden folgende Regierungen der Niederlande unter Premierminister Mark Rutte (VVD) bezeichnet: 

 Kabinett Rutte I, von 2010 bis 2012, eine Koalition aus VVD und CDA
 Kabinett Rutte II, von 2012 bis 2017, eine Koalition aus VVD und PvdA
 Kabinett Rutte III, von 2017 bis 2022, eine Koalition aus VVD, CDA, D66 und ChristenUnie
 Kabinett Rutte IV, seit 2022, eine Koalition aus VVD, D66, CDA und ChristenUnie